Алексе́й Шу́бин:
 Шубин, Алексей Иванович (1901—1966) — советский писатель.
 Шубин, Алексей Петрович (1912—1986) — участник Второй мировой войны, артиллерист, Герой Советского Союза.
 Шубин, Алексей Сергеевич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Шубин, Алексей Яковлевич (1707—1766) — генерал-поручик, фаворит Елизаветы Петровны. Примечания